Бухид () — блок стандарта Юникод, содержащий знаки письма бухид, используемого для записи .

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | БухидОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|-style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt" | 0 || style="width:20pt" | 1 || style="width:20pt" | 2 || style="width:20pt" | 3 || style="width:20pt" | 4 || style="width:20pt" | 5 || style="width:20pt" | 6 || style="width:20pt" | 7 || style="width:20pt" | 8 || style="width:20pt" | 9 || style="width:20pt" | A || style="width:20pt" | B || style="width:20pt" | C || style="width:20pt" | D || style="width:20pt" | E || style="width:20pt" | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+174x
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1740: BUHID LETTER A" | ᝀ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1741: BUHID LETTER I" | ᝁ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1742: BUHID LETTER U" | ᝂ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1743: BUHID LETTER KA" | ᝃ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1744: BUHID LETTER GA" | ᝄ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1745: BUHID LETTER NGA" | ᝅ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1746: BUHID LETTER TA" | ᝆ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1747: BUHID LETTER DA" | ᝇ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1748: BUHID LETTER NA" | ᝈ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1749: BUHID LETTER PA" | ᝉ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174A: BUHID LETTER BA" | ᝊ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174B: BUHID LETTER MA" | ᝋ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174C: BUHID LETTER YA" | ᝌ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174D: BUHID LETTER RA" | ᝍ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174E: BUHID LETTER LA" | ᝎ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+174F: BUHID LETTER WA" | ᝏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+175x
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1750: BUHID LETTER SA" | ᝐ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1751: BUHID LETTER HA" | ᝑ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1752: BUHID VOWEL SIGN I" | ᝒ
| style="font-family:'Noto Sans Buhid', Quivira, Code2000, Sun-ExtA;" title="U+1753: BUHID VOWEL SIGN U" | ᝓ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" | 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов

Примечания